Schmithüsen ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schmithüsen (1940–2015), deutscher Forstwissenschaftler
 Josef Schmithüsen (1909–1984), deutscher Geograph